Il singolare femminile del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Alycia Moulton che ha battuto in finale Kimberly Shaefer 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Pam Shriver (semifinali)
 Barbara Potter (secondo turno)
 Alycia Moulton (campionessa)
 Andrea Leand (secondo turno)

 Leslie Allen (secondo turno)
 Rosie Casals (primo turno)
 Louise Allen (quarti di finale)
 Heather Ludloff (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1983